Oeksitsjan (rivier), rivier in het Russische schiereiland Kamtsjatka
 Oeksitsjan (vulkaan), vulkaan in het Russische schiereiland Kamtsjatka